Це список вулиць, а також бульварів, площ, провулків, проспектів, узвозів, шосе тощо міста Одеси.

У списку вулиці подані за алфавітом. Назви вулиць на честь людей відсортовані за прізвищем і подаються у форматі Прізвище Ім'я і/або Посада (якщо вулиця названа за цілісним псевдонімом або прізвиськом, то сортування відбувається за першої літерою псевдоніма або імені, тобто Лесі Українки — літера Л, Марка Вовчка — літера М тощо. Вулиці, що мають, окрім назви, порядковий номер, відсортовані за власною назвою, наприклад 1-й Пересипський провулок — літера П. Назви вулиць, що починаються на число (окрім вулиць, зазначених вище), записані словами й подані на відповідну літеру (Восьмого Березня, Дев'ятого квітня тощо).

0-9

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

І 
 Й 

 К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Примітки 

 
Списки:Одеса